San Andrés (a spanyol név jelentése: Szent András) számos hely neve világszerte.

 Argentína
San Andrés, település Buenos Aires tartományban, General San Martín partidóban
San Andrés, település Tucumán tartományban, Cruz Alta megyében

 Bolívia
San Andrés, község Beni megyében

 Fülöp-szigetek
San Andrés, település Catanduanes tartományban

 Guatemala
San Andrés, község Petén megyében

 Honduras
San Andrés, község Lempira megyében

 Kolumbia
San Andrés, község Santander megyében
San Andrés-sziget, sziget San Andrés y Providencia megyében
San Andrés, község San Andrés y Providencia megyében

 Kuba
San Andrés, település Holguín tartományban
San Andrés, település Pinar del Río tartományban

 Mexikó
San Andrés, település Chihuahua államban, Riva Palacio községben
San Andrés, település Guerrero államban, Tetipac községben
San Andrés, település Hidalgo államban, San Bartolo Tutotepec községben
San Andrés, település Jalisco államban, Magdalena községben
San Andrés, település Jalisco államban, Ocotlán községben
San Andrés, település Nayarit államban, Santiago Ixcuintla községben
San Andrés, település Nayarit államban, Tepic községben
San Andrés, település Puebla államban, Xiutetelco községben
San Andrés, település Zacatecas államban, Pinos községben

 Panama
San Andrés, település Chiriquí tartományban

 Salvador
San Andrés, maja régészeti lelőhely La Libertad megyében

 Spanyolország
San Andrés, Madrid városrésze
San Andrés, Málaga városrésze
San Andrés, Murcia városrésze
San Andrés, település Galicia autonóm közösségben, La Coruña tartományban, Valdoviño községben
San Andrés, település Galicia autonóm közösségben, Orense tartományban, Boborás községben
San Andrés, település Galicia autonóm közösségben, Orense tartományban, Junquera de Ambía községben
San Andrés, település Galicia autonóm közösségben, Orense tartományban, Trasmiras községben
San Andrés, település Galicia autonóm közösségben, Pontevedra tartományban, Gondomar községben
San Andrés, település Galicia autonóm közösségben, Pontevedra tartományban, Porriño községben
San Andrés, település Galicia autonóm közösségben, Pontevedra tartományban, Salvaterra de Miño községben
San Andrés, település La Rioja autonóm közösségben, Lumbreras községben
San Andrés, település Asztúria autonóm közösségben, Gijón községben
San Andrés, település Asztúria autonóm közösségben, Noreña községben
San Andrés, település Asztúria autonóm közösségben, Oviedo községben
San Andrés, település Asztúria autonóm közösségben, Parres községben
San Andrés, település Asztúria autonóm közösségben, Salas községben
San Andrés, település Asztúria autonóm közösségben, San Tirso de Abres községben
San Andrés, település Asztúria autonóm közösségben, Tineo községben
San Andrés, település Asztúria autonóm közösségben, Villaviciosa községben
San Andrés, település a Kanári-szigetek autonóm közösségben, Las Palmas tartományban
San Andrés, település a Kanári-szigetek autonóm közösségben, Santa Cruz de Tenerife tartományban, San Andrés y Sauces községben
San Andrés, település a Kanári-szigetek autonóm közösségben, Santa Cruz de Tenerife tartományban, Santa Cruz de Tenerife községben
San Andrés, település a Kanári-szigetek autonóm közösségben, Santa Cruz de Tenerife tartományban, Valverde községben
San Andrés, település Kantábria autonóm közösségben, Bárcena de Cicero községben
San Andrés, település Kantábria autonóm közösségben, Cabezón de Liébana községben
San Andrés, település Kantábria autonóm közösségben, Los Corrales de Buelna községben
San Andrés, település Kantábria autonóm közösségben, Luena községben
San Andrés, település Kantábria autonóm közösségben, Valdeprado del Río községben
San Andrés, település Baszkföld autonóm közösségben, Vizcaya tartományban, Yurreta községben